Schubauer ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Leopold Schubauer (1795–1852), deutscher Kunstmaler
 Joachim Schubauer (1743–1812), deutscher Lyzealprofessor, Kreisschulrat und Bibliothekar
 Josef Schubauer (1861–1930), österreichischer Architekt, Lehrer und pädagogischer Fachschriftsteller
 Maximilian Forker-Schubauer (1844–1932), deutscher Verwaltungsjurist

Siehe auch:
 Johann Lukas Schubaur